

Personnalités
Guillaume-Jean Favard de Langlade (1762-1831), magistrat et homme politique français.
Jean Favard (1902-1965), mathématicien français.

Toponyme
Les Roches gravées de la Montagne Favard sont un monument historique de Guyane.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme